Šrut ist der Familienname der folgenden Personen:

 Pavel Šrut (1940–2018), tschechischer Dichter, Übersetzer und Lyriker
 Sandra Šrut (* 1999), kroatische Leichtathletin
 Maja Šrut, kroatische Zoologin